

Patronyme 

 Addy Engels (1977-), coureur cycliste néerlandais ;
 Anke Engels (1974-), actrice néerlandaise ;
 Björn Engels (1994-), footballeur belge ;
 Constant Engels (1920-2018), militaire franco-belge ;
 David Engels (1979-), historien belge ;
 Friedrich Engels (1820-1895), philosophe allemand ;
 Gert Engels (1957-), footballeur allemand ;
 Jan Engels (1922-1972), coureur cycliste belge ;
 Ludwig Engels (1905-1967), joueur d'échecs allemand puis brésilien ;
 Marc Engels (19?-2020), ingénieur du son belge ;
 Robert Engels (1866-1926), artiste peintre, illustrateur, enseignant allemand ;
 Robert Engels (1949-), scénariste et producteur américain ;
 Stephan Engels (1960-), footballeur allemand ;
 Werner Engels (1901-1934), membre du NSDAP ;
 Wera Engels (1904-1988), actrice allemande ;
 Robert Engels (1866-1926), illustrateur allemand.

Toponyme 

 Engels, une ville de Russie ;
 Pic Engels, un sommet du Tadjikistan ;
 Engels-2, une base aérienne.